twee verschillende zeeslagen die hebben plaatsgevonden bij de Kaap Bon een landtong in Tunesië ten oosten van de Golf van Tunis.  
 Slag bij Kaap Bon (468) was een slag in Afrika tussen het Byzantijnse Keizerrijk en de Vandalen.
 Slag bij Kaap Bon (1941) was een slag bij Kaap bon tussen vier geallieerde torpedobootjagers en twee Italiaanse kruisers.